Vonk ist der Familienname folgender Personen:

 
 Henk Vonk (1942–2019), niederländischer Fußballtrainer
 Johnny Vonk (* 1961), niederländischer Fußballspieler 
 Theo Vonk (* 1947), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Vonck
 Fonk
 Fonck